Sergey Kislyak kan avse:

 Sergej Kisljak (född 1950), rysk diplomat.
 Sjarhej Kisljak (född 1987), vitrysk fotbollsspelare.